Sudduth ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Sudduth (1961–2006), US-amerikanischer Ruderer
 Jill Sudduth (* 1971), US-amerikanische Synchronschwimmerin
 John Stephen Sudduth, Geburtsname des US-amerikanischen Sängers Mikky Ekko
 Kohl Sudduth (* 1974), US-amerikanischer Schauspieler
 Rob Sudduth, US-amerikanischer Saxophonist
 Skipp Sudduth (* 1956), US-amerikanischer Schauspieler